Керченская паромная переправа:
 Керченская паромная переправа — морская паромная переправа, соединяющая Крым и Краснодарский край с 1954 по 2020 год.
 ГСК «Керченская паромная переправа» — государственная судоходная компания, эксплуатирующая автомобильные паромы на Керченской паромной переправе.

См. также 
 Крымский мост (значения)